

Cinema 
 Cha cha cha – film del 1989 diretto da Mika Kaurismäki
 Cha cha cha – film del 2013 diretto da Marco Risi

Musica 
 Cha cha cha – danza e genere musicale 
 Cha Cha Cha – album di Sally Yeh del 1986
 Cha Cha Cha – singolo di MC Lyte del 1989
 Cha Cha Cha – album degli EMF del 1995
 Cha cha cha – singolo di Käärijä del 2023

Televisione 
 Cha cha cha – serie televisiva spagnola

Pagine correlate
Chacha